UAI est un sigle, qui signifie :
 Union académique internationale ;
 Union astronomique internationale (en anglais “IAU” = "International Astronomical Union"), responsable de nommer les objets du ciel, étoiles et éléments du Système solaire ;
 Union athlétique inter-gadzarique, le club sportif des gadzarts ;
 Groupe UDI, Agir et indépendants, un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale française.

Code
UAI est un code, qui signifie :
 Unité administrative immatriculée, un code en France pour les établissements d'enseignement, anciennement code RNE, répertoire national des établissements.